Во втором сплите OPL 2016 года участвовали топ-6 команд из весеннего сплита — «Legacy eSports», «Sin Gaming», «Dire Wolves», «Avant Garde», «Hellions e-Sports Club» и «The Chiefs eSports Club», которые защищали чемпионский титул. По итогам стыковых матчей между представителями OCS и OPL, проходивших с 24 по 26 апреля 2016 года, определились ещё два участника второго сплита региональной лиги Океании по League of Legends 6-го сезона: ими стали «Abyss Esports» и «Tainted Minds».

Регулярный сезон второго сплита OPL проходил с 23 мая по 26 июля 2016 года в формате до двух побед («Лучший из трёх»). Команды были разделены согласно результатам предыдущего сплита на две группы — А и Б, внутри каждой из групп команда играла с каждой другой 2 раза (двойная круговая система). Затем все команды из группы А играли со всеми командами из Группы Б в один круг до двух побед, результаты всех серий регулярного сезона влияют на общее положение команд в единой турнирной таблице.

По итогам регулярки стали известны три участника плей-офф — «Legacy eSports», «Dire Wolves» и «The Chiefs eSports Club». 27 июля 2016 года между командами «Tainted Minds», «Avant Garde» и «Abyss Esports» состоялись тай-брейки для определения последнего участника плей-офф. Выиграв все два тай-брейка, «Avant Garde» продолжил борьбу за слот на IWCQ 2016.

С 1 по 13 августа 2016 года проходили матчи плей-офф. В полуфиналах между собой играли команды «Legacy eSports» — «Avant Garde» и «Dire Wolves» — «The Chiefs eSports Club». По их итогам «Legacy eSports» и «The Chiefs eSports Club» отправились в брисбэнский Кёриэр Мейл Пиэзэ для выступления в последнем раунде плей-офф, выиграв свои полуфинальные серии со счётом 3:0. Благодаря победе над «Legacy eSports» со счётом 3-0 в гранд-финале, «The Chiefs eSports Club» стали представителями Океании в отборочном этапе Чемпионата мира по League of Legends 6-го сезона.

Самым ценным игроком сплита был признан Тим «Carbon» Уэндэл — лесник команды «Legacy eSports».

Спонсорами розыгрыша лиги были Red Bull GmbH, Logitech и HOYTS.

Регулярный сезон

Результаты матчей

Турнирная таблица

Плей-офф

См. также 
 Континентальная лига по League of Legends Лето 2016
 Международный Отборочный Уайлд-кард Турнир 2016

Ссылки

Примечания 

League of Legends Oceanic Pro League
IWCQ 2016